Tschumi kan syfta på:

Bernard Tschumi (1944–), schweizisk arkitekt
Suchumi – huvudorten i Abchazien